Заблудув:

 Заблудув — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Белостокский повят.
 Заблудув — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Белостокский повят, Подляское воеводство.